Sudametrica es un sello independiente de Rap Internacional fundado por el MC argentino Mustafá Yoda.

Historia 
Sudametrica tiene su origen en el año 1998 cuando Mustafá Yoda crea un grupo de freestylers junto con Rasec y Sergio Sandoval al cual se integran más tarde Pekeño Search y Dardo Perfecto, ambos de nacionalidad chilena. En honor a ellos nace Sudametrica para así convertirse en el primer sello discográfico editando gran cantidad de discos y organizando un sinfín de eventos.

En el año 2004 edita el disco "Cuento de chicos para grandes" de Mustafá Yoda considerado entre los mejores 50 discos del año según la versión argentina de la revista en línea Rolling Stone. En el año 2007 es lanzado el EP "Prisma El Elemental" de siendo el primer disco de vinilo argentino independiente de Rap editado por Bajo Tierra Records en España. El disco "Imaquinar"  y DJ Manuvers es lanzado en 2008 y "pone al Rap argentino en el ascensor y lo eleva casi hasta el nivel de España y Chile, las escenas en castellano más evolucionadas del género". En el año 2009, junto con la participación de 24 artistas argentinos de Hip Hop, Sudametrica lanza un compilado llamado "Sacando agua del desierto" que además cuenta con la participación de nuevos productores internacionales que son Macs (DJ y productor francés) y Phono 41 (DJ y productor de Suiza) ambos actualmente residiendo en Argentina.

Con nuevos MC's, productores, músicos y artistas de todo tipo Sudametrica está actualmente editando futuros trabajos como son el EP "La Poderosa" de Mustafá Yoda y Los Métricos que será lanzado sólo en formato de vinilo, el nuevo disco de Armamentales "Fábricas de memoria", un futuro álbum de Mustafá Yoda llamado "Tormenta en el hormiguero", entre otros. Los integrantes actuales son: Aczino,Invert, Khan, SG, Kaiser, Chili Flow Parker.

Sudametrica a su vez también organiza eventos con el nombre de ACDP (A Cara De Perro) que es uno de los mayores eventos de Argentina contando con varias modalidades en las que están ACDP Juniors en la que participan solo menores de edad, ACDP 2vs2 que participan las mejores duplas del país entre otros.

El 2 de noviembre de 2015 el freestyler Sony anunció su desvinculación con el grupo Sudametrica por medio de su cuenta personal de Twitter.

El 8 de mayo de 2017 el freestyler Kodigo anunció por medio de su cuenta de Instagram que seguiría su carrera como independiente, desvinculándose así de Sudametrica y abandonando el "Equipo Crema"

Discos editados 
 1. Cuento de chicos para grandes (2004) de Mustafá Yoda y Papiarca.
 2. Prisma El Elemental (2007) de Mustafá Yoda.
 3. Imaquinar (2008) de Mustafá Yoda.
 4. Sacando agua del desierto
(2009) de Sudametrica.
 5. Fábricas de memoria (2010) de Armamentales.

Discos en edición 
 1. La Poderosa (2010) de Mustafá Yoda y Los Métricos.
 2. Tormenta en el hormiguero (2010) de Mustafá Yoda.
 3. Fábricas de memoria (2010) de Armamentales Ft. Dimas MC no me importa

Referencias

Véase también 
 Rap
 Hip Hop
 Kodigo
 Dubstep

Discográficas independientes de Argentina
Discográficas de rap